Антонин Махек (; 31 октября 1775, г. Подлажице (ныне — часть города Храст) — 18 ноября 1844, Прага) — чешский художник-портретист.

Биография 
Его отец  умер в 1785 году, когда Антонину было десять лет. Талант юноши к рисованию обнаружил епископ Градец-Кралове, который отправил его обучаться живописи к придворному художнику. Первые работы выполнил в стиле барокко, однако позже овладел элементами неоклассицизма, и мастерски применял их в своём творчестве. 

Когда его мать умерла в 1798 году, он продал семейный дом, переехал в Вену и поступил в Академию изобразительных искусств.

В 1813 году переехал в Прагу, где женился, и вскоре стал популярным портретистом. Главными в его творчестве были портреты, которых он создал несколько сотен.

Он создал более 300 портретов. Сегодня многие из его работ, в том числе королевский цикл, изображающий историю монархии Австрии, находятся в коллекции Национальной галереи в Праге.

Умер в 1844 году. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Галерея

Литература 
 Naděžda Blažíčková-Horová, ed. 19th-Century Art in Bohema: (1790-1910) - Painting, Sculpture, Decorative Arts. Prague; National Gallery in Prague, 2009.

Родившиеся в Богемии
Художники Чехии
Художники-портретисты Чехии
Художники-неоклассики
Похороненные на Ольшанском кладбище